Neil Young (1944–2011) angol labdarúgó
Neil Young (1945–) kanadai énekes, dalszerző és zenész
Neil Young, Neil Young énekes első nagylemeze